Tschernenko ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Konstantinowitsch Tschernenko (1935–2009), sowjetischer bzw. russischer Philosoph
 Anastassija Tschernenko (* 1990), ukrainische Profi-Triathletin
 Jewhen Tschernenko (1934–2007), ukrainischer Archäologe und Hochschullehrer
 Konstantin Ustinowitsch Tschernenko (1911–1985), sowjetischer Politiker
 Serhij Tschernenko (* 1984), ukrainischer Eishockeyspieler

Tschernenko steht für:

 Tschernenko (Ort), Dorf in der Ostukraine (Oblast Donezk, Rajon Mariupol)

Siehe auch:
 Scharypowo, die Stadt trug von 1985 bis 1988 den Namen Tschernenko, benannt nach Konstantin Ustinowitsch Tschernenko
 Chernenko